Форт Томас има више значења:
 Форт Томас (Аризона)
 Форт Томас (Кентаки)